Az Úrvalsdeild 1923-as szezonja volt a bajnokság tizenkettedik kiírása. A bajnokságban négy csapat vett részt, a győztes a Fram lett. Ez volt a klub kilencedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1923
Izland 1